Jesse Fell ist der Name folgender Personen:
* Jesse Fell (Erfinder) (1751–1830), US-amerikanischer Lokalpolitiker und Erfinder eines Rosts zur Steinkohleverbrennung 
 Jesse W. Fell (1808–1887), US-amerikanischer Geschäftsmann und Gründer der Illinois State University
 Jesse Weldon Fell (1819–1889), US-amerikanischer Mediziner